voor het wormen geslacht zie Taurida (geslacht)
 Voor de oude naam van Krim zie Krim Taurida was een de namen waaronder de oude Grieken en Romeinen het Krim schiereiland kende.